Плескачовка — название населённых пунктов на Украине:

 Плескачовка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Плескачовка — село в Смелянском районе Черкасской области.